testament – podział majątku
 literatura
 Testamenty – gatunek literatury apokaliptycznej
 Testament – fraktat filozoficzny Jeana Mesliera wydany w 1762 roku 
 Testament – wiersz Tarasa Szewczenki
 Testament – powieść Douglasa Prestona
 Testament – powieść Johna Grishama
 Testament – seria komiksowa autorstwa Douglasa Rushkoffa i Liama Sharpa

 kinematografia
 Testament – polski film dokumentalny z 1969 roku w reżyserii Antoniego Halora i Józefa Gębskiego
 Testament – amerykański film fantastyczno-naukowy z 1983 roku w reżyserii Lynne Littman
 Testament – polski film z 2006 roku w reżyserii Andrzeja Sipajło

 inne
 Testament – dokument radiowy Macieja Drygasa i Andrzeja Brzoski, wyróżniony nagrodą Prix Italia 1992 w kategorii „Dokument”
 Testament – thrashmetalowa amerykańska grupa muzyczna
 Testament – trzydziesty szósty singel japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydany 19 lipca 2017 rok

Zobacz też